De overschoenen van het geluk (Andersen), sprookje van Hans Christian Andersen
De overschoenen van het geluk (B. Tsjajkovski), muziek gebaseerd op dat sprookje van Boris Tsjaikovski